Batuampar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Batuampar, vattendrag, Sumatera Barat, 
 Kelurahan Batuampar, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar